Torpes è una delle deformazioni del nome di Torpetius, santo martirizzato a Pisa da Nerone.

Esistono più comuni francesi con questo nome
Torpes – Doubs
Torpes – Saona e Loira
La città di Saint-Tropez è anch'essa dedicata al santo.